Белёвский уезд — административно-территориальная единица в составе Белгородской и Тульской губерний Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1926 годах. Уездный город — Белёв.

История 

Белёвский уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Белёв отнесён к Киевской губернии (в 1719 году, при разделении губерний на провинции, отнесён к Орловской провинции). В 1727 году уезд в составе Орловской провинции был восстановлен, а сама провинция отошла к Белгородской губернии. В 1777 году уезд был отнесён к Тульскому наместничеству, которое в 1796 году было преобразовано в Тульскую губернию.

Белёв и его окрестности в начале XIX века были важным культурным очагом Тульской губернии, куда съезжались образованные люди со всей губернии, приезжали гости из Москвы. Здесь находились имения писателя Василия Алексеевича Лёвшина (Темрянь), Буниных (Мишенское), Юшковых (Игнатьево), Киреевских (Долбино), декабриста А. И. Черкасова (Володьково), историка К. Д. Кавелина (Иваново), писателя Г. В. Месняева (Астафьево).

В марте 1924 года уезд разделён на 5 районов: Арсеньевский, Белёвский, Комаревский, Лучанский (центр — с. Жеморино), Петрищевский (центр — с. Уткино). В июне того же года к Белёвскому уезду присоединён Одоевский район упразднённого Одоевского уезда.

В августе 1925 года были упразднены Лучанский и Петрищевский районы.

В январе 1926 года Белёвский уезд был упразднён, районы вошли в прямое подчинение Тульской губернии.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 18 волостей

В 1913 году в уезде было 18 волостей: вместо Полянской волости образована Комаревская волость (с. Комарево).

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 78 289 чел. В том числе русские — 99,8 %. В уездном городе Белёве проживало 9 562 чел.

Известные уроженцы 
 Жуковский, Василий Андреевич — русский поэт.

Уездные предводители дворянства

Примечания

Литература 
 Елагин Н. В. Белёвская вивлиофика. Собрания древних памятников об истории Белёва и Белёвского уезда. Том I. М.: Типография В. Готье, 1858. 519 с.

Ссылки 
 
 Генеральный план Белевского уезда 1858 года
 План Генерального Межевания Белевского уезда 1790 года
 Старые карты Белёвского уезда

Уезды Тульской губернии
Уезды Белгородской губернии
Появились в 1727 году в России
1720-е годы в Брянской области
Административные единицы, упразднённые в 1926 году